Der Kanton Cossé-le-Vivien ist ein französischer Kanton im Arrondissement Château-Gontier, im Département Mayenne und in der Region Pays de la Loire; sein Hauptort ist Cossé-le-Vivien. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Claude Boiteux (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Cossé-le-Vivien die elf Gemeinden La Chapelle-Craonnaise,  Cosmes, Cossé-le-Vivien (Hauptort), Cuillé, Gastines, Laubrières, Méral, Peuton, Quelaines-Saint-Gault, Saint-Poix und Simplé. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 206,04 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 5307.

Bevölkerungsentwicklung 

Cosselevivien